Улица Газа — упразднённая улица, проходившая от проспекта Стачек по современной территории Кировского завода в Кировском районе Санкт-Петербурга. История переименований: Шёлков переулок (1896—1933), переулок им. Газа (1933—1936), улица Газа (с 1939 г.).

История 
Названа в честь Ивана Ивановича Газы.

Советский политический деятель. Член РСДРП(б) с апреля 1917 года. Член Петросовета в 1917 году. В 1919 году комиссар бронепоезда № 6, находившегося на обороне Петрограда. Награждён орденом Красного Знамени. С 1931 года секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Похоронен И. И. Газа на Марсовом поле Ленинграда.

История переименований:
 Шёлков переулок (1896—1933)
 переулок им. Газа (1933—1936)
 улица Газа (с 1939)

Упразднена 31 января 2000 года.

Что находится 
 магазин «Kodak»
 Кировский завод

Пересечения 
 проспект Стачек

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия СПб
 Официальный Петербург